LDC steht für:
 LDC (Musikprojekt), eine Techno-/Ambient-/Trance-Musikgruppe
 LDC-Gruppe (auch L.D.C, Lambert Dodard Chancereul), größter europäischer Geflügelkonzern mit Sitz in Frankreich
 Least Developed Countries, siehe Am wenigsten entwickelte Länder
 LLVM D Compiler, siehe D (Programmiersprache) #Compiler
 Lysindecarboxylase, ein Enzym
 Lindeman Island Airport (IATA-Code), Flugplatz auf Lindeman Island, Whitsunday Islands, Queensland

Abkürzung